Доле — фамилия и топоним.

Фамилия 
Доле́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Доле, Марк (род. 1952) — государственный и политический деятель Франции
 Доле, Этьен (1509—1546) — французский писатель, поэт, издатель, гуманист и филолог.

Топоним

Босния и Герцеговина 
 Доле — село в общине Шековичи в Республике Сербской.

Латвия 
 До́ле (До́лес) — полуостров (исторически — остров) на Даугаве, ниже водохранилища Рижской ГЭС.
 До́ле — остановочный пункт железной дороги, расположенный на окраине города Саласпилс.